Меса де Сан Франсиско има више значења:

 Меса де Сан Франсиско (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Сан Франсиско (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Сан Франсиско, Меса де Сан Хосе (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику